Sergio Moreno puede hacer referencia a la siguientes personas:

Sergio Moreno Marín, futbolista andorrano.
Sergio Moreno Martínez, futbolista español.
Sergio Moreno Monrové, político español.
Sergio Moreno Suárez, futbolista chileno.
Sergio Moreno Pérez, científico español.